Аралбаево — название населённых пунктов в России:

 Аралбаево — деревня в Бурзянском районе Башкортостана, упразднена в 1980 году.
 Аралбаево — деревня в Зилаирском районе Башкортостана.
 Аралбаево — название деревни Аралбай в Кугарчинском районе Башкортостана до 2003 года.